Geografia
 Antic nom de la ciutat de Bulandshahr

Persones
 Paul Alexander Baran (1909-1964) economista marxista nord-americà
 Paul Baran (1926-2011), informàtic considerat un dels pares d'internet
 Stanisław Franciszek Baran (1920-1993), futbolista polonès 
 Ram Baran Yadav (1948-…), polític nepalès